Józef Parnas (1870–1941) – polski adwokat
 Józef Parnas (1909–1998) – polski lekarz i profesor weterynarii